Исаково — топоним

Молдавия 
 Исаково — село в Оргеевском районе

Россия 
Архангельская область
 Исаково — деревня в Каргопольском районе.
 Исаково — деревня в Красноборском районе.

Башкортостан
 Исаково — деревня в Уфимском районе.

Владимирская область
 Исаково — деревня в Селивановском районе.
 Исаково — деревня в Судогодском районе.
 Исаково — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область
 Исаково — деревня в Бабушкинском районе.
 Исаково — деревня в Вашкинском районе.
 Исаково — деревня в Великоустюгском районе.
 Исаково — деревня в Вожегодском районе.
 Исаково — деревня в Вологодском районе в составе Кубенского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Вологодском районе в составе Новленского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Вологодском районе в составе Сосновского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Вологодском районе в составе Старосельского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Вытегорском районе.
 Исаково — деревня в Грязовецком районе.
 Исаково — упраздненная деревня в Кирилловском районе в составе Коварзинского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Кирилловском районе в составе Чарозерского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Сокольском районе в составе Архангельского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Сокольском районе в составе Пельшемского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Тотемском районе.
 Исаково — деревня в Усть-Кубинском районе в составе Заднесельского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Усть-Кубинском районе в составе Устьянского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Устюженском районе.

Ивановская область
 Исаково — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Исаково — деревня в Комсомольском районе.
 Исаково — деревня в Савинском районе.
 Исаково — деревня в Шуйском районе.

Калужская область
 Исаково — деревня в Медынском районе.
 Исаково — деревня в Малоярославецком районе в составе сельского поселения «Деревня Воробьёво».
 Исаково — деревня в Тарусском районе в составе сельского поселения «Село Вознесенье».
 Исаково — деревня в Тарусском районе в составе сельского поселения «Село Лопатино».

Кировская область
 Исаково — деревня в Малмыжском районе.
 Исаково — деревня в Санчурском районе.

Костромская область
 Исаково — деревня в Антроповском районе.
 Исаково — деревня в Вохомском районе.
 Исаково — деревня в Макарьевском районе.

Курганская область
 Исаково — деревня в Целинном районе.

Курская область
 Исаково — село в Черемисиновском районе.
 Исаково — деревня в Черемисиновском районе.

Ленинградская область
 Исаково — деревня в Ганьковском сельском поселении Тихвинского района.
 Исаково — деревня в Коськовском сельском поселении Тихвинского района.
 Исаково — деревня в Лужском районе.

Москва
 Исаково — деревня в Троицком административном округе.

Московская область
 Исаково — деревня в Волоколамском районе.
 Исаково — деревня в Воскресенском районе.
 Исаково — деревня в Дмитровском районе в составе сельского поселения Костинское.
 Исаково — деревня в Дмитровском районе в составе сельского поселения Куликовское.
 Исаково — деревня в Истринском районе.
 Исаково — деревня в Ногинском районе.
 Исаково — деревня в Клинском районе.
 Исаково — деревня в Солнечногорском районе в составе сельского поселения Лунёвское.
 Исаково — деревня в Солнечногорском районе в составе сельского поселения Соколовское.

Новгородская область
 Исаково — деревня в Демянском районе.

Нижегородская область
 Исаково — деревня в Сокольском районе.

Пермский край
 Исаково — деревня в Чердынском районе.

Псковская область
 Исаково — деревня в Бежаницком районе.
 Исаково — деревня в Локнянском районе в составе сельского поселения Локнянская волость.
 Исаково — деревня в Локнянском районе в составе сельского поселения Миритиницкая волость.
 Исаково — деревня в Невельском районе.
 Исаково — деревня в Новоржевском районе в составе сельского поселения Выборская волость.
 Исаково — деревня в Новоржевском районе в составе сельского поселения Жадрицкая волость.
 Исаково — деревня в Новосокольническом районе.
 Исаково — деревня в Порховском районе.
 Исаково — деревня в Себежском районе.

Самарская область
 Исаково — село в Похвистневском районе.

Смоленская область
 Исаково — село в Вяземском районе.
 Исаково — деревня в Демидовском районе.
 Исаково — деревня в Смоленском районе в составе Корохоткинского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Смоленском районе в составе Лоинского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Смоленском районе в составе Сметанинского сельского поселения.
 Исаково — деревня в Холм-Жирковском районе.
 Исаково — деревня в Ярцевском районе.

Татарстан
 Исаково — село в Буинском районе.
 Исаково — деревня в Зеленодольском районе.

Тверская область
 Исаково — деревня в Западнодвинском районе.
 Исаково — деревня в Зубцовском районе.
 Исаково — деревня в Калязинском районе.
 Исаково — деревня в Торжокском районе.

Тульская область
 Исаково — деревня в Богородицком районе.
 Исаково — село в Венёвском районе.
 Исаково — деревня в Суворовском районе.

Удмуртия
 Исаково — деревня в Балезинском районе.

Челябинская область
 Исаково — посёлок в составе Челябинска.

Чувашия
 Исаково — село в Красноармейском районе.

Ярославская область
 Исаково — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Исаково — деревня в Мышкинском районе.
 Исаково — деревня в Первомайском районе.
 Исаково — деревня в Пошехонском районе.
 Исаково — деревня в Ростовском районе.
 Исаково — деревня в Тутаевском районе.
 Исаково — деревня в Ярославском районе в составе Туношенского сельского поселения бывшего Лютовского сельского округа.
 Исаково — деревня в Ярославском районе в составе Туношенского сельского поселения бывшего Туношенского сельского округа.

См. также 
 Исакова